Ке́тер До́нохью (; ) — американская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа. Менее известна как продюсер, сценаристка, певица и режиссёр. Наиболее известна зрителю исполнением роли Линдси Джиллиан в телесериале «Ты — воплощение порока» (62 эпизода с 2014 по 2019 год).

Биография 
Кетер Донохью родилась 31 октября 1985 года на Манхэттене (Нью-Йорк), росла в квартале Нижний Ист-Сайд. Мать — учитель дошкольного образования. Младший брат — Джон. Училась в школе актёрского мастерства . В 2008 году окончила Фордемский университет по специализации «исследования в области коммуникаций и медиа», уделяя особое внимание кино.

С 10 лет начала сниматься в рекламных роликах. В 1997 году 12-летнюю Донохью пригласили попробовать свои силы в дубляже японских аниме. За полтора года она озвучила один мультсериал и один мультфильм, после чего в её карьере последовал перерыв. С 2002 года девушка вернулась к озвучиванию, а также начала регулярно сниматься для кино и телевидения.

В 2016 году номинировалась на премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» за роль в телесериале «Ты — воплощение порока», но не выиграла награды.

Также известна под псевдонимами Эннайс Мориарти и Кетер Фернандес.

Избранная фильмография

Широкий экран 
 Кроме озвучивания
 2010 —  / Boy Wonder — Лиззи
 2012 — Залив / The Bay — Донна Томпсон
 2012 — Идеальный голос / Pitch Perfect — Элис
 2015 — Идеальный голос 2 / Pitch Perfect 2 — бывшая участница муз. группы The Barden Bellas
 2017 — Горе-творец / The Disaster Artist — актриса № 6

Телевидение 
 Кроме озвучивания
 2005 — Королева экрана / Hope & Faith — Мэдисон Мелвилл (в )
 2008 —  / Late Night with Conan O’Brien — беременный интерн (в выпуске Ray Liotta / Loudon Wainwright III)
 2009 — Дорогой доктор / Royal Pains — Али (в эпизоде Strategic Planning)
 2011 —  / Perfect Couples — Дотти (в 2 эпизодах)
 2012 — Двойник / Ringer — официантка (в эпизоде It Just Got Normal)
 2012 —  / I Just Want My Pants Back — Сара (в эпизоде Jerk or Dork)
 2012 — Проект Минди / The Mindy Project — официантка (в эпизоде ; в титрах не указана)
 2013 — Кайф с доставкой / High Maintenance — Энни (в эпизоде Dinah)
 2014—2019 — Ты — воплощение порока / You’re the Worst — Линдси Джиллиан (в 62 эпизодах)
 2015 —  / Conan — в роли самой себя (гостья) (в выпуске Will Forte / Kether Donohue / Weezer)
 2016 —  / Grease: Live — Джэн
 2018 — Чемпионы / Champions — Денайс (в эпизоде Grandma Dearest)
 2018 — Из Лос-Анджелеса в Вегас / LA to Vegas — Меган (в 2 эпизодах)
 2018 —  / The Guest Book — Тейра (в эпизоде Finding Reality)
 2019 — Ты / You — Тайна (в эпизоде What Are Friends For?)
 2020 —  — Третья положительная / B Positive — Гэбби (в 17 эпизодах)

Озвучивание 
 Озвучивание и дубляж мультфильмов и мультсериалов
 1997 —  / 勇者王ガオガイガー — Рейко Комори (в 25 эпизодах)
 2002 —  / PIANO — Синохара (в 10 эпизодах)
 2002 —  / L’Enfant qui voulait être un ours — молодая медведица
 2007 —  / えいがでとーじょー! たまごっち ドキドキ! うちゅーのまいごっち!? — Макико / Усачи
 2008 —  / 古代王者恐竜キング — Зои Дрейк / птерозавр (в эпизоде The 39 Thieves)
 2008—2009 —  / 遊☆戯☆王5D’s — Нико / Энни (в 2 эпизодах)
 2008—2010 — Покемон / ポケットモンスター — Кэндайс / Лила в молодости / Осень (в )
 2009 —  / Huntik — Secrets & Seekers — второстепенные персонажи (в эпизоде )
 2009 — Чёрный Бог / 黒神 — Макана (в 20 эпизодах)
 2016—2017 — Да здравствует король Джулиан / All Hail King Julien — Эйприл / Брозалинда (в )
 2019 — Американский папаша! / American Dad! — Хлоя / женщина в траншее (в эпизоде )
 2019—2020 — Елена — принцесса Авалора / Elena of Avalor — Флоу (в )
 2020 — Звёздный путь: Нижние палубы / Star Trek: Lower Decks — Корзина-с-Арахисом (в эпизоде No Small Parts)
 2021 —  / Birdgirl — Джиллиан / Дженнифер (в 6 эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кетер Донохью Архивировано из первоисточника 13 ноября 2016
 Кетер Донохью  в Твиттере

Дети-актёры США
Выпускники Фордемского университета
Киноактрисы США